Meron ist der Name folgender Orte:

 Meron (Israel), eine 1949 gegründete Siedlung an der Stelle des ehemaligen Dorfes Meiron in Galiläa
 Meron (Spanien), kleiner Ort und Bucht der Spanischen Nordküste, Provinz Kantabrien, gelegen etwa auf halbem Wege zwischen den größeren Orten Llanes und Santander.

Meron bezeichnet außerdem:

 den Har Meron, den höchsten Berg Israels, in der Nähe des o. g. Ortes
 das Meron (Entomologie), einen Dornenkranz am Insektenbein
 das Meron (Physik), eine Lösung der Yang-Mills-Theorie in euklidischer Raumzeit (ein halbes Instanton)

Meron ist der Familienname folgender Personen:

 Neil Meron (* 1955), US-amerikanischer Filmproduzent
 Nomi Meron (1924–2019), Überlebende des NS-Regimes, Musikpädagogin und Zeitzeugin
 Theodor Meron (* 1930), Richter und ehemaliger Präsident des Internationalen Strafgerichtshofes für das ehemalige Jugoslawien

Siehe auch:

 Maron